Tinirau es un género extinto de pez sarcopterigio del Devónico Medio de Nevada. Aunque pasaba su vida entera en el océano, Tinirau es cercano a los ancestros de los vertebrados terrestres en el grupo corona Tetrapoda. Con respecto a otros antepasados de los tetrápodos, Tinirau se encuentra más cercanamente relacionado con Tetrapoda que Eusthenopteron, pero es más lejano de lo que lo está Panderichthys. La especie tipo y única especie de Tinirau es T. clackae, nombrada en 2012.

Descripción
Tinirau comparte muchos rasgos avanzados con los tetrapodomorfos posteriores en los huesos de las extremidades pélvicas y la cavidad glenoidea (articulaciones de los hombros). Por la época en que apareció Tinirau, muchos tetrapodomorfos habían ya desarrollado los tres huesos principales en la extremidad posterior de los tetrápodos: el fémur, la tibia y la fíbula. Mientras que los tetrapodomorfos derivados como Panderichthys tenían los miembros posteriores configurados de manera similar a los primeros tetrápodos terrestres, algunas formas primitivas como Eusthenopteron poseían un proceso prominente postaxial en la fibula suspendiendo sobre el hueso fibulare bajo este. Tinirau es el más antiguo tetrapodomorfo que tenían un proceso postaxial reducido significativamente, y con una fíbula más parecida a la de los posteriores tetrápodos.

Como en el caso de Panderichthys e Ichthyostega del Devónico Tardío, el glenoide de Tinirau es alargado a lo largo del eje anteroposterior (de adelante hacia atrás) del cuerpo. El alargamiento de la cavidad glenoidea se corresponde con un aplanamiento del extremo proximal del húmero, una característica común en los miembros anteriores de los tetrapodomorfos avanzados. Aunque los huesos de las extremidades y de la cintura escapular no eran lo bastante fuertes para apoyar el peso de Tinirau fuera del agua, el alargamiento de la cavidad glenoidea y otros cambios en la parte proximal del miembro anterior estuvieron entre los primeros pasos en la transformación de la aleta pectoral a miembro delantero.

Historia
Los restos de Tinirau fueron descubiertos originalmente por el paleontólogo Joseph T. Gregory en 1970, quien por entonces trabajaba para la Universidad de California en Berkeley. Gregory y su equipo de campo hallaron estos fósiles cerca los Montes Simpson Park en el Condado de Eureka. Estos provenían de un depósito llamado lechos Red Hill I, que datan de la época del Givetiense superior del Devónico Medio. Los lechos Red Hill I incluyen una serie de calizas y lutitas, probablemente depositados en un ambiente marino de la plataforma continental externa. Se conocen seis fósiles, todos preservando huesos del cráneo. Dos fósiles preservan huesos postcraneales articulados. El espécimen holotipo, UCMP 118605, es un esqueleto mucho más completo.

Tinirau clackae fue nombrado el paleontólogo Brian Swartz en 2012 por Tinirau, quien en la leyenda polinesia es el guardián de la vida oceánica, y cuya forma es mitad humana y mitad pez. La conexión alude a los rasgos de Tinirau que son transicionales entre los peces, que representan la vida en el agua, y los tetrápodos, que representan la vida en tierra. El nombre de la especie honra a Jennifer A. Clack, una paleontóloga inglesa quien ha realizado muchas contribuciones al estudio de los tetrapodomorfos.

Filogenia
En términos filogenéticos, Tinirau es posicionado más cerca de la corona, o cercano a los Tetrapoda, que otros tetrapodomorfos como los osteolepiformes y los tristicoptéridos. En su descripción inicial, el análisis filogenético de Swartz situó a Tinirau como una rama directamente conectada a la base de Tetrapoda. En otras palabras, es un pariente próximo del linaje que conduce a los vertebrados terrestres (un taxón prehistórico raramente puede ser identificado como un ancestro de otro taxón, pero es más bien considerado como una rama lateral en un linaje mayor). Eusthenopteron, tradicionalmente considerado como un ancestro de los tetrápodos, o un pariente cercano de dicho ancestro, fue situado dentro de la familia Tristichopteridae, lejos de los inicios de los tetrápodos. Este cladograma basado en el análisis de Swartz (2012) muestra la situación de Tinirau:

Referencias

Tetrapodomorpha
Fauna del Devónico
Fósiles de América del Norte
Sarcopterigios fósiles